Shaun Murphy puede hacer referencia a:
Shaun Murphy, cantante estadounidense
Shaun Murphy (1970-), exfutbolista profesional
Shaun Murphy (1982-), jugador profesional de snooker inglés